Wzgórza mają oczy 2 (film 2007)
 Wzgórza mają oczy II